Konstanty Benedykt Brzostowski (?–ok. 1722) – kasztelan mścisławski
 Konstanty Kazimierz Brzostowski (1644–1722) – biskup smoleński, biskup wileński